Kindl est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

 (née en 1978), chanteuse croate
Jakub Kindl (né en 1987), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
 (né en 1993), joueur allemand de hockey sur glace
 (né en 1951), nouvelliste américain
Wolfgang Kindl (né en 1988), lugeur autrichien

Voir aussi
Berliner Kindl, marque de bière allemande

Homonymie de patronyme